Transatlantic steht für
 Transatlantic (Band), eine 1999 gegründete Supergroup der Progressive-Rock-Szene
 Transatlantic (Film), eine US-amerikanische Kriminalkomödie aus dem Jahr 1931
 TransAtlantic (Reederei) AB, eine schwedische Reederei für Container-Feederschiffe in Göteborg

Siehe auch:
 Transatlantic Council
 Transatlantic Race
 Transatlantik
 transatlantisch